Il singolare dell'Indonesia Open 1996 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1996.

Sabine Hack era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Linda Wild ha battuto in finale Yayuk Basuki che si è ritirata.

Teste di serie

  Sabine Appelmans (quarti di finale)
  Shi-Ting Wang (primo turno)
  Yayuk Basuki (finale)
  Marianne Werdel-Witmeyer (secondo turno)

 Linda Wild (campionessa) 
 Karin Kschwendt (secondo turno) 
 Laurence Courtois (semifinali) 
 Ann Grossman (secondo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Indonesia Open 1996